Asholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Asholmen, Kimitoön, Åboland, 
 Asholmen, Hangö, Nyland, 

Robotskapade Finlandförgreningar